Батьківщина-мати () — один з найпоширеніших образів, які використовувалися радянською пропагандою за часів радянсько-німецької війни.
 «Батьківщина-мати кличе!» () — відомий плакат часів німецько-радянської війни, створений художником Іраклієм Тоїдзе.
 «Батьківщина-Мати» («Батьківщина-Мати кличе!») — композиційний центр пам'ятника-ансамблю «Героям Сталінградської битви» на Мамаївому кургані у Волгограді.
 «Батьківщина-Мати» — монументальна скульптура в Києві.
 «Мати-Батьківщина» — пам'ятник, встановлений на честь солдатів і офіцерів Червоної армії, які загинули в боях за визволення міста Суми у серпні-вересні 1943 року.

Див. також 
 Батьківщина (значення)
 Родіна (значення)
 Мати (значення)